

Elettronica 
Monitor – apparecchio elettronico sul cui schermo fluorescente possono comparire caratteri alfanumerici, simboli, grafici, ecc.
Monitor da studio – sistema di ascolto audio utilizzato negli studi di registrazione
Monitor da palco – usato dai musicisti durante le esibizioni dal vivo per avere una percezione più chiara del suono prodotto dai loro strumenti 
Monitor – apparecchio elettro-medicale

Informatica 
Monitor – dispositivo elettronico di visualizzazione video per computer
Monitor – strumento di sincronizzazione di processi o thread in informatica (programmazione)
Monitor – programma per home computer che permette di assemblare/disassemblare i programmi in linguaggio macchina

Fumetti 
 Monitor – personaggio dei fumetti DC Comics
 Monitor – gruppo di personaggi dei fumetti DC Comics

Navi 
USS Monitor – prima nave corazzata della United States Navy impiegata durante la guerra di secessione
Monitore – tipo di nave corazzata per impiego costiero basata sulla USS Monitor
Monitor, MON – unità fluviali impiegate dalla US Navy durante la guerra del Vietnam

Cinema 
Monitors – film del 1985 diretto da Piero Panza
Monitor – film del 2011 diretto da David V. G. Davies
Monitor – film del 2015 diretto da Alessio Lauria

Televisione 
Monitor – serie televisiva britannica (1958-1965)
Monitor – film per la tv del 1986 diretto da Nikos Mouratides

Altro 
Monitor – casa discografica italiana distribuita dalla RCA
Monitor – rivista specializzata per il settore broadcast